Урк (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Пуйастрюк. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65225.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 9 км к востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 114 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 74 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 51 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 51 активных жителей работали 49 человек (26 мужчин и 23 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 23 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи